Kalvach est un patronyme porté notamment par :

 Lukáš Kalvach (1995-), footballeur international tchèque ;
 Rudolf Kalvach (1883-1932), graphiste autrichien.